Halothamnus är ett släkte av amarantväxter. Halothamnus ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Halothamnus